Tuulse ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Tuulse (1907–1977), estnischer Kunstwissenschaftler
 Liidia Tuulse (1912–2012), estnische Lyrikerin
 Toomas Tuulse (* 1946), estnisch-schwedischer Komponist